Краснопольское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Сосновском районе Челябинской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Красное Поле.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Челябинской области от 9 июля 2004 года № 246-ЗО «О статусе и границах Сосновского муниципального района и сельских поселений в его составе».

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
Глава сельского поселения — Зырянов Сергей Петрович.

Инфраструктура 
На территории поселения расположены: Краснопольская СОШ на 464 учащихся, ФАП, амбулатория, школа искусств, 8 магазинов.

Предприятия-налогоплательщики:  ООО «Управляющая компания № 1», ООО «Северный квартал», ИП «Абдуллин С. Н.» и др.

Примечания

Ссылки 
 Краснопольское сельское поселение на сайте Сосновского района
 Информация о Краснопольском сельском поселении

Муниципальные образования Сосновского района (Челябинская область)
Сельские поселения Челябинской области